Papon puede referirse a:
Cacique Papón, jefe indígena chileno del siglo XIX.
Maurice Papon, político francés del siglo XX.
Papón (León), persona que forma parte de una cofradía en la ciudad de León.